Гран-при Бельгии 2019 года (Formula 1 Johnie Walker Belgian Grand Prix 2019) — автогонка, тринадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2019 года, который прошёл 30 августа — 1 сентября на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии. Это был 13-й этап сезона 2019, 75-й Гран-при Бельгии в истории — 52-й в рамках чемпионатов «Формулы-1» и 62-й на трассе «Спа-Франкоршам».
 
Гоночный уик-энд был омрачён аварией и гибелью французского гонщика команды BWT Arden «Формулы-2» Антуана Юбера. Машину одного из пилотов повело на выходе из «Красной воды». Шедший следом Юбер попытался увернуться, но улетел в защитный барьер. После удара машина отлетела обратно на трассу, где в неё на полном ходу врезался . Оба гонщика были доставлены в госпиталь, и вскоре Юбер скончался от полученных травм.

Перед стартом гонки гонщики «Формулы-1» и младших серий собрались, чтобы почтить память Юбера минутой молчания. Также минута молчания прошла перед гонкой «Формулы 3». Помимо этого организаторы гонок попросили пришедших на гонку болельщиков во время прохождения пилотами 19 круга встать и поаплодировать, тем самым почтить память Юбера, выступавшего под номером 19.

По ходу уик-энда доминировали гонщики Ferrari, заняв весь первый ряд стартового поля. Шарль Леклер третий раз в сезоне выиграл квалификацию, на семь десятых опередив Себастьяна Феттеля. Со второго ряда стартовали Хэмилтон и Боттас, с третьего — Ферстаппен и Райкконен. Мотористы традиционно обновили силовые установки к Гран-при Бельгии, сразу семь гонщиков получили штрафы с потерей мест на стартовом поле.

Лидер сезон Льюис Хэмилтон начал гонку с отрывом в 62 очка от партнёра по команде Валттери Боттаса. К началу гонки лидер Кубка конструкторов Mercedes опережал на 150 очков преследующую их Ferrari.

Первую победу в карьере одержал Шарль Леклер (предыдущая первая победа - Валттери Боттас, Гран-при России 2017 года, следующая первая победа - Пьер Гасли, Гран-при Италии 2020 года)

Шины 
Шинники привезли в Спа самые жесткие составы — в роли Hard, Medium и Soft выступали С1, С2 и С3. В гонке Расселл, Албон, Джовинацци, Квят и Кубица стартовали на Medium, остальные на Soft.

Свободные заезды 
Первую сессию пятничных заездов выиграл Себастьян Феттель. Во второй сессии первым был Шарль Леклер. Лучшее время в субботней сессии также показал Леклер..

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +28…30С, трасса +42…40С

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|Результат квалификации на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
  Даниэль Риккардо получил штраф из пяти позиций за превышение лимита силовых установок.
  Нико Хюлькенберг получил штраф из пяти позиций за превышение лимита силовых установок.
  Лэнс Стролл должен был стартовать с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок. Однако из-за штрафа у других гонщиков стартовал 16-м.
  Александр Албон должен был стартовать с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок. Однако из за штрафа у других гонщиков стартовал 17-м.
  Антонио Джовинацци должен был стартовать с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок. Он также получил штраф из пяти позиций за незапланированную замену коробки передач. Из-за штрафа у других гонщиков стартовал 18-м.
  Карлос Сайнс (мл.) получил штраф из пяти позиций за превышение лимита силовых установок. Он также получил дополнительный штраф в 10 мест за превышение квоты на компоненты силовых установок. Из-за штрафа у других гонщиков стартовал 15-м.
  Даниил Квят должен был стартовать с последнего ряда из-за превышения лимита силовых установок.. Он также получил штраф из пяти позиций за незапланированную замену коробки передач..
  Роберт Кубица не показал времени в первой части квалификации, но получил разрешение участвовать в гонке от стюардов, поскольку его время на тренировках соответствовало правилу 107 %. В итоге Кубица стартовал с пит-лейн, так как после квалификации на его машине полностью заменили силовую установку и поменяли коробку передач.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +16…17С, трасса +26…27С

|-
!colspan="13"|Самый быстрый круг:  Себастьян Феттель ( Ferrari) — 1:46,409, поставлен на 36 круге
|-
!colspan="13"|Результат гонки на официальном сайте Formula 1
|}

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Примечания 

  Себастьян Феттель заработал одно очко за самый быстрый круг.
  Ландо Норрис был классифицирован, поскольку преодолел более 90 % дистанции гонки.
  Ландо Норрис классифицирован 11-м, так как единственный из второй десятки не отстал на круг, а сход был на предпоследнем круге.
  Кими Райкконен столкнулся на первом круге с Ферстаппеном, но сумел продолжить гонку. На повреждённом болиде финишировал 16-м, опередив только Williams Роберта Кубицы
  Антонио Джовинацци был классифицирован, поскольку преодолел более 90 % дистанции гонки.
  Антонио Джовинацци классифицирован 18-м; если бы не ошибка, финишировал бы 8-м
  Карлос Сайнс (мл.) фактически не начал гонку из-за технических проблем.
  Макс Ферстаппен столкнулся на первом круге с Райкконеном, но сумел продолжить гонку.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

См. также

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Ф1

Гран-при Бельгии
Спорт в Бельгии в 2019 году
Формула-1 в сезоне 2019
Сентябрь 2019 года
2019 год в Бельгии